Изолированная особая точка  называется устранимой особой точкой функции ,
голоморфной в некоторой проколотой окрестности этой точки, если существует конечный предел
 ,
и можно так доопределить функцию в этой точке значением её предела , чтобы получить непрерывную и в этой точке функцию.

Критерии устранимости 
 Точка  является устранимой особой точкой функции  тогда и только тогда, когда главная часть ряда Лорана этой функции равна нулю.
 Если  аналитична в некоторой проколотой окрестности точки , то точка  будет устранимой особенностью, если порядок роста функции в этой точке меньше единицы.

См. также 
 Теорема Римана об устранимой особой точке
Другие типы изолированных особых точек:
 Существенно особая точка
 Полюс

Литература 
 Бицадзе А. В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного — М., Наука, 1969.
 Шабат Б. В., Введение в комплексный анализ — М., Наука, 1969.

Комплексный анализ